Dragonslayer (filme) - filme norte-americano de 1981
Dragonslayer (álbum) - primeiro álbum da banda sueca de heavy metal Dream Evil
Dragon Slayer - revista de RPG publicada entre 2005 e 2013

Desambiguação